Дикий Билл:

 Дикий Билл Хикок — американский герой Дикого Запада.
 Дикий Билл — прозвище американского военного деятеля Уильяма Джозефа Донована.
 «Дикий Билл» — американский художественный фильм 1995 года.
 «Дикий Билл» — британский художественный фильм 2011 года.
 «Дикий Билл» — британский телесериал 2019 года.

См. также 
 Билл — американское имя.